Burwash heißen die Orte
 Burwash (East Sussex), East Sussex, England
 Burwash (Ontario), Kanada

Burwash ist der Familienname von
 Peter Burwash (* 1945), kanadischer Tennisspieler